Рейтинг клубов КОНМЕБОЛ — система ранжирования футбольных клубов стран, входящих в КОНМЕБОЛ.

История 
Первоначальный рейтинг, появившийся на рубеже 1990-х и 2000-х годов, учитывал абсолютно все исторические результаты той или иной команды в турнире под эгидой Конфедерации футбола Южной Америки. На официальном сайте организации рейтинги были представлены отдельно по разным странам. Для каждого турнира существовали свои определённые очки — победитель Кубка Либертадорес получал бонусные 40 очков, Южноамериканского кубка, Суперкубка Либертадорес, Рекопы и других турниров — меньшее количество бонусных очков. Система баллов была довольно запутанной — в общую сумму рейтинга входили как очки, заработанные командой в матчах, так и бонусные очки за победу в турнире.

Новый рейтинг 
В 2011 году этот более исторический рейтинг был заменён новым, разработанным агентством DataFactory.

В новом рейтинге коренным образом изменилась система распределения очков в официальных турнирах. Теперь учитываются четыре переменные:

 Команды получают очки только за победы и ничьи. В предыдущем рейтинге очки получали даже команды, которые просто участвовали в турнире, но проигрывали.
 Бонусы не только за титулы, но и за продвижение по стадиям турнира. В предыдущей версии рейтинговые бонусы зарабатывали только победители турнира.
 Изменился коэффициент в зависимости от иерархии турнира. Коэффициент стал более справедливым, поскольку раньше за победу в простом континентальном Суперкубке, в Рекопе, состоящей из двух матчей, могли дать чуть ли не половину тех очков, которые команда зарабатывала благодаря победе в Кубке Либертадорес, где необходимо сыграть значительно больше матчей.
 Амортизация достижений предыдущих сезонов. С целью более реального отражения силы клубов в настоящий момент, очки за предыдущие годы сокращаются благодаря определённому коэффициенту. Так, участники турниров 2011 года получают в рейтинг 100 % набранных в текущем году очков, очки 2010 года учитываются в пропорции 80 %, 2009 года — 60 %.
 В рейтинге учитываются результаты выступлений команд за последние 5 лет. Клубы, не принимавшие участия в международных турнирах в этот период, выбывают из рейтинга. По этой причине в рейтинге на тот момент отсутствовал, к примеру, знаменитый аргентинский «Расинг», побеждавший в Кубке Либертадорес в 1967 году.
 В рейтинг попали клубы Мексики. Поскольку они принимают участие в Кубке Либертадорес и ранее выступали в Южноамериканском кубке, было несправедливо отсутствие хоть каких-то рейтингов для клубов этой страны только на основании того, что Мексика является членом КОНКАКАФ. В данном же случае учитываются результаты всех команд на общих основаниях.

При расчёте рейтинга учитываются пять турниров:
 Кубок Либертадорес
 Южноамериканский кубок
 Рекопа Южной Америки
 Кубок банка Суруга
 Клубный чемпионат мира по футболу

Рейтинг

См. также 
 Таблица коэффициентов УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный рейтинг КОНМЕБОЛ 

КОНМЕБОЛ
Футбольная терминология
Спортивные рейтинги